bł. Jan Balicki (1869-1948) – duchowny
 Jan Balicki (1901-1990) – dyplomata i prawnik